Mordor
Pays de Charleroi
Langelot#Lutte contre les dictatures